Deckmyn est un patronyme flamand issu du picard Du Kemin ou Du Camin, variante du français Duchemin.

Variantes
 Deckemin, Deckmyn, Deckmijn, Deckmin, Deckminck, Dacmine, Dacqmine

 Johan Deckmyn (1967-), homme politique belge.
 Joseph Deckmyn (1931-2017), directeur de théâtre belge.

Patronyme picard
Patronyme flamand